Вольпато () — итальянская фамилия. Носители:

 Вольпато, Джованни (1735—1803) — итальянский художник и гравёр.
 Вольпато, Рей (род. 1986) — итальянский футболист.